Хосе́ де Ако́ста (; 1539, , Старая Кастилия, Испания — 1600, ) — великий испанский ,  и натуралист, член ордена иезуитов, католический миссионер. Автор сочинений, посвящённых природе и культуре Америки; предвосхитил ряд теорий, выдвинутых наукой XIX века.

Жизнь 
Родился в городе Медина-дель-Кампо, в 13 лет стал новицием Общества Иисуса. Изучал теологию в Оканья. В апреле 1559 года отправился в Лиму, столицу вице-королевства Перу, где годом ранее появились первые иезуиты. С 1571 года в течение 14 лет вёл большую и плодотворную миссионерскую и просветительскую деятельность: Акоста преподавал богословие в иезуитских коллегиях вице-королевства, сам основал множество учебных заведений в различных городах Перу (в том числе Куско и Потоси), в 1576 году был избран провинциалом (главой отделения ордена на определённой территории). За время своего пребывания в Южной Америке Акоста собрал огромное количество сведений о природе региона и культурах его аборигенов. Вступив в конфликт с вице-королём Перу Франсиско де Толедо, графом Оропеса, он был отозван в Испанию в 1585 году; возвращению предшествовало пребывание в Мексике, где Акоста продолжил свои исследования. В 1587 году он окончательно возвращается в метрополию, где сближается с королём Филиппом II. В дальнейшем Акоста жил и работал в Риме, Вальядолиде и Саламанке в качестве орденского сановника, университетского преподавателя и церковного проповедника (его проповеди пользовались большим успехом и были изданы в Саламанке в трёх томах). Умер в Вальядолиде, занимая должность ректора саламанкской иезуитской коллегии.

Географ 
Александр фон Гумбольдт высоко оценил работу Акосты по исследованию в области метеорологии и физики и за многие его открытия он удостоил его звания одного из Основателей Геофизики. В его Истории впервые появилась теория о четырёх линиях без магнитного склонения (он описал использование компаса, угол отклонения, различия между Магнитным и Северным полюсом; хотя отклонения были известны ещё в XV веке, он описал колебание отклонений от одной точки до другой; он идентифицировал места с нулевым отклонением: например, на Азорских островах); соображения об изгибе изотермических линий и о распределении тепла в зависимости от широты, о направлении течений и многих физических явлений: различия климатов, активности вулканов, землетрясений, типы ветров и причины их возникновений.

Хосе де Акоста в своей Истории (1590) собрал доказательства связи отливов и приливов с фазами Луны: Он указал, что период приливов, происходящих дважды в сутки, отличается на три четверти часа от суток, что известна также месячная периодичность приливов. Он добавил новое доказательство: приливы на обоих берегах Панамского перешейка происходят практически одновременно. Он назвал приливы «одной из замечательных тайн Природы».

Он первым доказал, что землетрясения и вулканические выбросы имеет различную природу. Описал различные землетрясения (Вальдивия, Чили, в 1575; Арекипа, Перу, в 1582; Лима, Перу, в 1586; и Кито, Эквадор в 1587), их очерёдность привела его к мысли, что они совершают последовательное перемещение с Юга на Север. Он также первым описал цунами высотой 25 метров и ворвавшихся на сушу на расстояние 10 км.

Лингвист 
Известно, что Акоста был знаком с различными языками и алфавитами, по крайней мере он интересовался ими. Он сам упоминает о знакомстве с китайцами в Мексике и их иероглифах, и даже просил их записать по-китайски такую фразу: «Josef de Acosta ha venido del Perú» (Хосе Акоста приехал из Перу), те спустя долгое время записали, а потом прочитали; но Акоста обнаружил примечательную разницу: понятия они смогли передать, а имя — нет, потому что они ищут подобие имени на своём языке для иероглифа. Акоста также лично видел японские иероглифы (оставленных в записях японцев, побывавших в Европе), которые легко отличал от китайских, хоть и похожих, сравнив их с буквами и фигурами, что соответствует действительности.

Творчество 
Перу Хосе де Акоста принадлежит множество богословских сочинений, сборник проповедей, а также три трактата об Америке:

 «О природе Нового Света» ().
 «О распространении Евангелия среди варваров, или О достижении спасения индейцев» ().
 «Естественная и нравственная история Индии» (). В них он приводит обширный фактический материал и впервые высказывает ряд идей, развитых наукой XIX столетия. Задолго до открытия Берингова пролива Акоста выдвинул гипотезу о заселении Америки выходцами из Азии. Также он предполагал, что американская фауна возникла из европейской (что позволяет считать его одним из предшественников дарвинизма), и отмечал у жителей Анд развитие способности жить на высоте более 4000 метров, предвосхитив достижения научной физиологии. Акоста предпринял попытку классифицировать народы Америки по этнокультурному принципу (он различал три основных «категории варваров») и подробно описал особенности цивилизаций ацтеков и инков.

Сохранились подписи Хосе де Акоста на различных документах:

 1) в письме конкистадора Франсиско Чавеса (участника пленения короля инков Атауальпы) — в его «Сообщении Королю Испании», составленное 15 августа 1533 года в городе Кахамарка. Подпись такая: («Non D.[omino].D.[entur].Ex simus [Eversimus] — Joseph de Acosta»), Также на этом письме сохранилась подпись Поло де Ондегардо («No es cosa»).
 2) в письме Акосты к Главе Ордена Иезуитов, Отцу Аквавиве, 12 апреля 1584 года.

Издания его произведений 
 1588—1589 — Acosta (Jose de) De Natura Novi Orbis Libri duo et de Promulgatione Evangelii apud Barbaros. Salamanca.
 1595 (Второе издание) Salamanca. 1595.
 1596 (Очередное издание) Colonics Agrippinoz. 1596.
 1590 — Historia Natural y Moral de las Indias, en que se tratan las cosas notables del Cielo, y Elementos, Metales, Plantas y Animates dellas; y los Ritos, y Ceremonias, Leyes, y Gobierno y Guerras de los Indios. Sevilla. 1590.
 1591 (Очередное издание) Barcelona. 1591. 8°-
 1608 (Очередное издание.) Madrid. 1608.
 1610 (Очередное издание) Madrid. 1610.
 1792 (Очередное издание) 2 vols. Madrid. 1792. 4°.
 1596 — Historia naturale e morale della Indie novamente tradotta… .de Giovanni Paolo Gallacio. Venetia. 1596.
 1597 — Histoire naturelle et morale des Indes, tant Orientalles qu' Occidentalles; traduites en Francois par Robert Regnault, Cauxois. Paris. 1597. 8°.
 1600 (Очередное издание) Paris. 1600. 8°.
 1601 (Очередное издание) 1601. Fol.
 1606 (Очередное издание) Paris. 1606. 8°.
 1616 (Очередное издание) Paris. 1616. 8°.
 1598 — Historie naturall ende morael van de Westorsche Indien… .overghent door J. Huyghen van Linschoten. Enckhuysen. 1598. 8°.
 1727 — Ontdekking Van West Indien … .door J. D’A…. 1592 nyt het Spaans Verladd P. Van de Aa, etc. Deil 8. 1727. Fol.
 1601 (Очередное издание) See Theodor de Bry. Von Gelegenheit der Elemente natur de Neuer Welt. J. H. Van Linschoten. 1601. Fol.
 1602 (Очередное издание) &Theodor de Bry. America nova pars… .denovis orbis naturae Acosta. America. Pars IX. Francoforti. 1602. Fol.
 1624 — (Очередное издание) See Theodor de Bry. Paralipomena Americas, hoe est discursus accurataque Americas descriptio. America. Pars XII. Frankforti. 1624. Fol.
 1604 — The Naturall and Morall Historie of the East and West Indies …. written in Spanish …. translated into English by E. G. (Edward Grimeston). 1604. 4°.
 1880 (Очередное издание) Reprinted from the English translated edition of E. Grimeston, 1604, with notes by Clements R. Markham. 2 vols. London. 1880. 8°. (Hakluyt Society, Nos. 60 and 61.)

См. также 
 Завоевание Перу
 Инки
 Инка Гарсиласо де ла Вега
 Гуаман Пома де Айяла, Фелипе
 Муруа, Мартин де

Примечания

Литература 
 Adovasio, J. M. and David Pedler. «The Peopling of North America.» North American Archaeology. Blackwell Publishing, 2005. p. 32.
 Kish, George (1970). «Acosta, José de». Dictionary of Scientific Biography 1. New York: Charles Scribner’s Sons. 48. ISBN 0-684-10114-9.

Ссылки 
 
 Acosta, Joseph de, 
 Acosta, Joseph de, 
 Статья о Хосе де Акоста в энциклопедии «Кругосвет»
 Статья о Хосе де Акоста в «Биобиблиографическом церковном словаре»
 О достижениях падре Акоста в области геофизики
 О достижениях падре Акоста в области биогеографии
 

Хронисты Перу
Учёные Испании
Учёные Перу
Писатели Испании XVI века
Писатели Перу
Богословы XVI века
Физики XVI века
Иезуиты Испании
Католические миссионеры
Учёные-иезуиты
Испанские писатели XVI века